That's the Way It Is kan vara:

That's the Way It Is (sång) – en singel från 1999 av Celine Dion, från albumet All the Way... A Decade of Song.
That's the Way It Is (musikalbum) – ett album från 1970 av Elvis Presley
...That's the Way It Is – ett album från 1976 av Harry Nilsson